Уахинтепек има више значења:

 Уахинтепек (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уахинтепек (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику